Luçay kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Luçay-le-Mâle, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire, 
 Luçay-le-Libre, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire,